Lingue katukina, famiglia linguistica
Katukina Pano, gruppo etnico dell'Acre (Brasile)
Katukina do Rio Biá, gruppo etnico dell'Amazonas (Brasile)